☿ (символ Юникода ) может означать:
 планету Меркурий в астрономической и астрологической символике;
 ртуть в алхимической символике;
 касту рабочих особей среди общественных насекомых в зоологии;
 интерсексуальность или гермафродитизм.